Wolfgang Struck ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Struck (Handballspieler) (* 1939), deutscher Handballspieler und Unternehmer
 Wolfgang Struck (Archäologe) (1951–1985), deutscher Archäologe 
 Wolfgang Struck (Germanist) (* 1959), deutscher Germanist 
 Wolfgang E. Struck (1920–1989), deutscher Schauspieler, Regisseur und Intendant